Герни, или Гёрни () — английская фамилия.

Известные носители:

 Герни, Джеремайя (1812—1886) — первый американский фотограф.
 Герни, Дэн (1931—2018) — американский автогонщик, конструктор, владелец гоночной команды.
 Герни, Джон Генри (1819—1890) — английский банкир и орнитолог-любитель.
 Герни, Оливер (1911—2001) — британский историк, ассиролог.
 Герни, Рональд Уилфрид (1899—1953) — английский физик-теоретик.

Примечания